Trans-X - канадская группа, играющая в стиле электронной музыки электро-поп и Хай-энерджи. Наиболее известна по хиту «Living On Video».

О группе 

История канадской танцевальной группы «Trans-X» началась в 1981 году. Основателем этой группы был Паскаль Лангиран, до того работавший в жанрах прог-рок и New Age. Первым хитом «Trans-X» стала песня «Living on video», выпущенная в том же 1981 году.
Песня стала хитом не только в Канаде, но и во всем мире. Было продано более двух миллионов копий сингла, а также он попал в Top10 британских и европейских чартов.

А в 1982-м музыканты записывают другую песню «Message on the radio», которая имела просто безумный успех. Третий хит команды — «3D-dance» произвел фурор в Канаде.

В 1986 году Паскаль решил оставить «Trans-X» после того, как альбом On My Own не попал в чарты за пределами Канады. После нескольких лет молчания, Паскаль принял решение продолжить свою сольную карьеру в жанре New Age.

В 1998 году Паскаль возвращается в «Trans-X» и начинает возрождать свои подзабытые хиты выходом альбома Greatest Hits. 

В 2003 Паскаль Лангиран записал ремейк своего главного хита под названием «Living On Video 2003» и выпустил The Drag-Matic Album. Еще одна новая версия этого хита, «Living On Video 2K6» была выпущена 6 мая 2006 года.

В 2010 году Лангиран живет в Мексике и готовит к выпуску новый альбом «Trans-X».

В России 

27 ноября 2007 года группа выступила с хитом «Living on video» в Олимпийском на «Дискотеке 80-х».

25 сентября 2013 года группа выпустила переиздание своих хитов в жанре Trance на российском лейбле Soviet Recordings. Автором ремиксов выступил словенский музыкант Матей Петернел, более известный как Fido X.

Дискография

Синглы 
 «Living on Video» (1981)
 «Message On The Radio» (1982)
 «3-D Dance» (1983)
 «Vivre Sur Vidéo» (1983)
 «Living on Video» (1985) — remix
 «Ich Liebe Dich (I Love You)» (1986)
 «Monkey Dance» (1986)
 «Maria» (1988)
 «Funkytown / Living On Video» (1991)
 «Video Killed The Radio Star / Living On Video» (1991)
 «A New Life On Video» (1995)
 «To Be… Or Not To Be» (1995)
 «Living On Video 2K6» (2006)

Альбомы 
 Message on the Radio (1983)
 Living On Video (1983)
 On My Own (1988)
 Trans-X_xcess (1995)
 010101 (2001)
 The Drag-Matic Album (2003)
 Trance Versions (EP) (2013)

Сольные альбомы Паскаля Лангирана 
 Minos (1978) (LP only)
 De Harmonia Universalia (1980) (LP only)
 Vivre Ici Maintenant (1981) (LP only)
 Gregorian Waves (1991)
 Ishtar (1993)
 Renaissance (2002)
 LSD (под именем Cybernium; при участии Michel Huygen) (2003)
 Incanta (2005)

Ссылки 
 
 

Музыкальные коллективы из Монреаля
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Канады
Группы новой волны из Канады